Красавинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Вологодской области России:

 сельское поселение Красавинское — входит в Великоустюгский район.
 сельское поселение Красавинское — с 1 января 2006 по 8 апреля 2009 существовало в составе Нюксенского района. Вошло в состав Нюксенского сельского поселения.